George Barris, automotive designer statunitense
George Barris, fotografo statunitense